Имрих Стахо (; 4 ноября 1931 — 10 января 2006) — чехословацкий футбольный вратарь, этнический словак. Один из немногих футбольных вратарей-бомбардиров Чехословакии.

Карьера

Клубная 
За свою карьеру играл преимущественно в трнавском «Спартаке», хотя во время воинской службы выступал за пражскую «Дуклу». За 211 игр в составе трнавского клуба забил 10 голов.

В сборной 
В сборной сыграл 23 игры. Один гол он забил с пенальти в ворота сборной Ирландии. Выступал на чемпионатах мира 1954 и 1958 годов, а также на чемпионате Европы 1960 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Чешско-Моравского футбольного союза
 

Футболисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по футболу
Игроки ФК «Дукла» Прага
Игроки ФК «Спартак» Трнава
Футбольные вратари-бомбардиры